Amerikai Egyesült Államok
Lawrence (Indiana)
Lawrence (Kansas)
Lawrenceburg (Kentucky), korábbi nevén Lawrence
Lawrence (Massachusetts)
Lawrence (Michigan)
Lawrence (Mississippi)
Lawrence (Nebraska)
Lawrence (Utah)
Lawrence (Washington)
 Ausztrália
Lawrence (Új Dél-Wales)
 Új-Zéland
Lawrence (Új-Zéland)